Tramín může být:
Tramín bílý – bílá odrůda vinné révy,
Tramín červený – bílá odrůda vinné révy,
Tramín (Český Krumlov) – část Českého Krumlova.